Jodłów jsou 3 místa v Polsku:

 Jodłów (Dolnoslezské vojvodství) – vesnice v Dolnoslezském vojvodství, v okrese Kladsko, spadající pod Mezilesí
 Jodłów (Lubušské vojvodství) – vesnice v Lubušském vojvodství, v okrese Nowa Sól, ve gmině Nowa Sól
 Jodłów (Opolské vojvodství) – vesnice v Opolském vojvodství, v okrese Nysa, ve gmině Otmuchów

Reference